Mohács est une ville de Hongrie où eurent lieu deux batailles.

 Bataille de Mohács :  le  voit la victoire des forces de l’Empire ottoman menées par Soliman le Magnifique sur celles du royaume de Hongrie, commandées par le roi Louis II.
 Bataille de Mohács : le , défaite des Turcs emmenés par Mehmed IV, vaincus par une coalition de forces autrichiennes et hongroises commandées par Charles de Lorraine.